Le qualificazioni del singolare  maschile dell'Open di Francia 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Gastón Gaudio  (qualificato) 
  Leander Paes (secondo turno)
  Takao Suzuki (secondo turno)
  Vladimir Volčkov (ultimo turno, Lucky Loser)
  Peter Wessels (primo turno)
  Marcelo Filippini (qualificato)
  Xavier Malisse (ultimo turno, Lucky Loser)
  Paul Goldstein (primo turno)
  Julián Alonso (qualificato)
  Kenneth Carlsen (ultimo turno, Lucky Loser)
  Vincenzo Santopadre (ultimo turno)
  Germán Puentes (qualificato)
  Eduardo Medica (secondo turno)
  Michael Kohlmann (primo turno)
  Jacobo Díaz (secondo turno)
  Mikael Tillström (ultimo turno)

 Agustín Calleri (qualificato)
 Marzio Martelli (primo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Axel Pretzsch (qualificato)
 Geoff Grant  (primo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker (ultimo turno)
 Markus Hantschk (qualificato)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Ville Liukko (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Juan Albert Viloca (secondo turno)
 Mosè Navarra (qualificato)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Renzo Furlan (ultimo turno)

Qualificati

  Gastón Gaudio
  Diego Moyano
  Álex López Morón
  Mosè Navarra
  Álex Calatrava
  Marcelo Filippini
  Christophe Rochus
  Răzvan Sabău

 Julián Alonso
 Markus Hantschk
 Maks Mirny
 Germán Puentes
 Petr Luxa
 Axel Pretzsch
 Agustín Calleri
 Héctor Moretti

Lucky Losers

  Vladimir Volčkov
  Xavier Malisse

 Kenneth Carlsen

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Note 
 

Open di Francia 1999